La Voivre puede referirse a:
 La Voivre, comuna francesa de Alto Saona.
 La Voivre, comuna francesa de Vosgos.